Miejscowości w USA:
 Kasson – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Dodge
Gminy w USA:
 Kasson (ang. Kasson Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Leelanau